Това е списък на кметовете (демарси) на източномакедонския град Драма, Гърция.

Бележки